Een pot waarin honing wordt bewaard.
 Een term die gebruikt wordt door de politie, veelal bij undercoveroperaties, bijvoorbeeld een...
Lokauto, een auto die wordt gebruikt om autodieven te vangen.
 Honeypot (informatica), een val om hackers te vinden.
 Honeypot (geografie), een populaire attractie binnen een toeristisch gebied.
 King Protea, een gebruikelijke naam voor de protea cynaroides-plant.
 Honingpotmieren, een miersoort.
 The Honey Pot, een film uit 1967, met Rex Harrison en Susan Hayward.
 Honeypot (nummer), een nummer van Beat Happening.